Amerikai Egyesült Államok
Ashford (Alabama)
Ashford Mill, Kalifornia
Ashford (Connecticut)
Ashford (New York)
Ashford (Texas) (Satsuma néven is ismert)
Ashford (Washington)
Ashford (Wisconsin)
Ashford (közösség, Wisconsin)
Ashford (Richland megye, Wisconsin)
 Egyesült Királyság
Ashford (Kent)
Ashford (North Devon)
Ashford (Surrey) (korábban Middlesex)
Ashford Hill, Hampshire
Ashford-in-the-Water, Derbyshire
Ashford Carbonell, Shropshire
 Írország
Ashford (Wicklow megye)
Ashford-kastéy, Galway megye